Seznam korpusov z zaporedno številko 68.

Seznam 
 Pehotni
 68. strelski korpus (ZSSR)
 68. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi